Erster in der Saison 1970/71 der deutschen Fußball-Bundesliga und somit Deutscher Meister der Männer wurde Borussia Mönchengladbach.

Saisonüberblick 
Vor dem letzten Spieltag waren Bayern München und Titelverteidiger Borussia Mönchengladbach punktgleich, die Bayern waren in der Tordifferenz um einen Treffer besser. Aber am letzten Spieltag verloren sie 0:2 in Duisburg, während die Gladbacher mit 4:1 in Frankfurt gewannen und somit erneut Deutscher Meister wurden. Dies war die erste erfolgreiche Titelverteidigung in der Geschichte der Bundesliga. Am 27. Spieltag ereignete sich Denkwürdiges: Beim Spiel Mönchengladbach gegen Werder Bremen brach beim Stand von 1:1 der Torpfosten. Da er nicht repariert oder ersetzt werden konnte, wurde das Spiel mit 2:0 für Bremen gewertet.

Vize-Meister Bayern München gewann den DFB-Pokal. Für den UEFA-Pokal konnten sich auf Platz 3 bis 5 Hertha BSC, Eintracht Braunschweig und der Hamburger SV qualifizieren, sowie der Vize-Pokalsieger 1. FC Köln anstelle von Pokalsieger Bayern München.

Torschützenkönig wurde überraschend Lothar Kobluhn von Rot-Weiß Oberhausen mit 24 Toren.

Bestechungsskandal 

In die Saison 1970/71 fiel der Bundesliga-Skandal, bei dem die abstiegsbedrohten Vereine Arminia Bielefeld und Rot-Weiß Oberhausen Geld an Spieler anderer Vereine bezahlten, damit diese bestimmte Spielergebnisse erzielten. Der Skandal wurde durch den Vereinspräsidenten der abgestiegenen Offenbacher, Horst-Gregorio Canellas, am 6. Juni 1971 bei der Feier seines 50. Geburtstages aufgedeckt. Als Folge des Skandals wurde Arminia Bielefeld in der nachfolgenden Saison die Lizenz entzogen und mehrere Spieler, Trainer und Offizielle wurden zum Teil lebenslang gesperrt.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Die Meistermannschaft Borussia Mönchengladbach

Schiedsrichter

Literatur 
 Deutscher Sportclub für Fußball-Statistiken (Hrsg.): DSFS Bundesliga-Chronik 1970/71 (PDF; 4,4 MB)

Einzelnachweise 

1970 71
Fußballsaison 1970/71